Flera personer har burit namnet Johan Oxenstierna, bland annat:

Johan Axelsson Oxenstierna (1612-1657)
Johan Turesson Oxenstierna (1666-1733), författare
Johan Gabriel Oxenstierna (1750-1818), riksråd
Johan Gabriel Oxenstierna (idrottare) (1899-1995), OS-guldmedaljör i femkamp 1932